101-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 21 по 27 марта 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал колумбийский велогонщик Серхио Игита.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и лучшая команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix (отказалась Arkéa-Samsicи TotalEnergies). Также организаторы пригласили ещё 5 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 24 команды.

Маршрут 
Маршрут состоял из 7 этапов — пяти с пересечённым рельефом и двух горных. В отличие от предыдущих лет гонка началась не в Калелье, а в Сан-Фелиу-де-Гишольс (провинции Жирона). Затем маршрут шёл на север вдоль побережья и заходил на территорию Франции в Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, она же Северная Каталония) где располагались финиш второго и старт третьего этапов. После этого гонщики возвращались в Испанию где их ждали два горных финиша в Пиренеях. Сначала на третьем этапе в Ла-Молина (1695 м), а затем на четвёртом этапе в Бой Таулье (2015 м), который являлся самой высшей точкой маршрута. На пятом этапе гонщики покидали Пиренеи, дистанция которого шла обратно к побережью. Шестой этап был проложен на побережье Коста-Дорада. Заключительный седьмой этап завершался традиционными кругами с подъёмом на гору Монтжуик в Барселоне. Общая протяжённость дистанции составила более 1200 км.

Ход гонки

Этап 1 
Первый этап решился в массовом спринте по частично мокрой дороге. На последних нескольких метрах подъёма Майкл Мэттьюс  опередил Сонни Колбрелли и Квентин Пачера (Groupama-FDJ), став лидер общего зачёта.

После пересечения финишной черты Сонни Колбрелли, занявший второе место, потерял сознание. Ему потребовалась неотложная медицинская помощь, прежде чем его перевели в больницу в Жироне в сознательном и стабильном состоянии для дальнейшего обследования.

Этап 2 
На втором этапе из-за сильного ветра случилось несколько падений. Победу на этапе в спринте из группы (около 50 гонщиков) одержал Кэйден Гровс опередив Фила Баухауса и Уго Хофстеттера. Около 30 секунд им проиграла группа включавшая фаворитов гонки Саймона Йейтса, Майкла Вудса, Тома Дюмулена, Хью Карти, Джея Хиндли, Карлоса Родригеса а Ивану Сосу проиграл нескольким фаворитам за общую победу за полминуты. Джек Хэйг не стартовал, а Ричи Порт не финишировал сойдя с гонки. Лидером гонки стал Йонас Иверсби Хвидеберг, который, уехав в отрыв как и на первом этапе, заработал временную бонификацию на промежуточных спринтах.

Этап 3 
Третий этап завершился горным финишем в Ла-Молине (1695 м). На финальном подъёме за 8,5 км до финиша атаковал Бен О’Коннор и смог удержать своё преимущество до финиша, опередив группу фаворитов на шесть секунд. Помимо победы на этапе, он также стал лидером в общем зачёте, опередив на 10 и 12 секунд Хуана Аюсо и Наиро Кинтану. Саймон Йейтс проиграл более десяти минут, а Том Дюмулен сошёл с гонки.

Этап 4 
Развязка четвёртого этапа, который завершался горным финишем в Бой Таулье (2015 м), наступила за 1,5 км до его окончания когда образовался квартет лидеров в составе Жуан Алмейды, Наиро Кинтаны, Серхио Игиты и Ричарда Карапаса, сумевший отъехать от основной группы. Примерно за 600-500 м до финиша из квартета стал отставать Ричард Карапас которого в это же время догнал, а за 200 м до финиша и обошёл Ваут Пулс. Победа же на этапе была разыграна в спринте в котором Жуан Алмейда опередил Наиро Кинтану и Серхио Игиту. Четвёртым через 7 секунд финишировал Ваут Пулс. А через 17 секунд заехала группа генеральщиков включая Ричарда Карапаса. Бен О’Коннор, занявший двенадцатое место на этапе и отставший на 23 секунды, уступил майку лидера Наиро Кинтане, который теперь лидирует в туре одновременно с Жуаном Алмейдой. Третьим Позади Серхио Игита, отставший на шесть секунд. Саймон Йейтс, проигравший накануне 10 минут, на старт этапа не вышел.

Этап 5 
Пятый этап вновь принёс смену лидерства в общем зачёте. Отрыв дня был ликвидирован до второго промежуточного спринта (17 км до финиша), что позволило Жуану Алмейде, заняв на нём третье место, получить временную бонификацию. В результате он на 1 секунду опередил Наиро Кинтану. Тобиас Халланд Йоханнессен получил три бонификационных секунды, что позолило ему расположиться на седьмом месте в общем зачёте. Победителем же этапа стал Итан Вернон, опередивший в групповом спринте Фила Баухауса и Дориана Годона.

Этап 6 
На шестом этапе, проходившем в дождь и холодную погоду, Серхио Игита и Ричард Карапас вместе со своим со-командником Лукасом Плаппом (Инеос Гренадерс) смогли уехать в отрыв более чем за 130 км до финиша. Лукас Плапп, после того как выполнил свою работу на этапе, сначала отстал от отрыва, а затем и вовсе сошёл с гонки. Оставшиеся двое в отрыве смогли удержать своё преимущество до самого финиша, хотя оно непрерывно сокращалось. Победу на этапе они разыграли в спринте, в котором Ричар Карапас взял верх над Серхио Игитой. Пелотон пересёк финишную черту спустя 48 секунд. Текущий лидер общего зачёта Жуана Алмейду, чья команда не смогла сократить отставание от отрыва, проиграл на этапе 3 минуты и откатился на третье место в общем зачёте с отставанием в 52 секунды. Новым лидером в общем зачёте Серхио Игита, опередив на 16 секунд Ричарда Карапаса.

Этап 7 
На финальном этапе Серхио Игита сохранил за собой майку лидера и впервые выиграл «Тур Каталонии». На подиуме также не произошло никаких изменений. Победителем этапа стал Андреа Баджоли, опередив в финальном спринте Аттилу Вальтера и Фернандо Барсело.[10] Сонни Колбрелли, потерявший сознание после финиша первого этапа, смог покинуть больницу в заключительный день гонки и улетел домой для дальнейших анализов.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Каталонии 2022 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2022 году
Март 2022 года